Barbara Degani – politica italiana
 Enzo Degani – filologo classico e grecista italiano
 Menahem Degani – cestista israeliano
 Valentino Degani – allenatore di calcio e calciatore italiano

Pagine correlate
Degan
Degano